Aardonyx est un genre éteint de dinosaures appartenant à l'ordre des saurischiens et au sous-ordre des sauropodomorphes. Ces animaux ont vécu au Jurassique inférieur, durant une partie de l'Hettangien et du Sinémurien, il y a entre 199 et 196 Ma (millions d'années), dans l'actuelle Afrique australe. Plusieurs fossiles ont été découverts en 2009. Ils sont répartis en une seule espèce nommée A. celestae. Ce dinosaure a été décrit pour la première fois en 2009 par Adam M. Yates à partir de fossiles découverts à la frontière entre l'Afrique du Sud et le Lesotho dans la formation d'Elliot.

Étymologie 
Aardonyx a été formé à partir d'un terme de l'afrikaans, aard « terre », et d'un terme de grec ancien, ονυχ « ongle, griffe », ce qui peut s'interpréter par .

Description 

Sa longueur totale est de l'ordre de  selon Thomas Holtz (2011) pour une masse de près d'une tonne. En 2016, après de nouvelles estimations, il est dit que le dinosaure est long de sept mètres pour une masse d'une demi tonne, soit la moitié de la masse donnée par Holtz.

En raison de la structure de ses membres postérieurs et de sa ceinture pelvienne, Aardonyx se déplaçait normalement de façon bipède, mais il pouvait adopter un déplacement à quatre pattes semblable à celui dIguanodon. Il partage certains attributs avec les sauropodes quadrupèdes géants comme Apatosaurus.

Il possède un cou allongé comme les sauropodomorphes menant à une tête de petite taille. Son torse est massif et sa queue est longue. Décrit comme se trouvant entre le sous-ordre, obsolète, des prosauropodes et celui des sauropodes, la description de ses joues permet de confirmer cette phase intermédiaire avec l'absence de joues fléchies qu'on retrouve particulièrement chez les prosauropodes.

Systématique

Classification 
Selon son découvreur, Yates, de l'université du Witwatersrand, son squelette incomplet présente les caractéristiques d'un bipède pouvant occasionnellement être quadrupède. Il pourrait donc s'agir d'un intermédiaire entre le sous-ordre obsolète des prosauropodes et celui des sauropodes. À partir d'une analyse phylogénétique réalisée lors de la première description du genre, il le place dans le clade des Anchisauria entre Anchisaurus et Melanorosaurus et à proximité des sauropodes, qui sont tous des quadrupèdes. De nombreuses fonctionnalités du squelette appuient cette relation. Il s'agit notamment de traits dérivés observés sur les vertèbres ainsi que sur le squelette appendiculaire.

Phylogénie 
Cladogramme de l'inventeur du genre, Adam M. Yates en 2009 :

Cladogramme de Blair McPhee et de ses collègues, établi en 2014, qui montre le clade des Anchisauria regroupant beaucoup plus de genres, dont Aardonyx :

Cladogramme un peu différent d'Alejandro Otero et ses collègues en 2015, extrait de leur analyse phylogénétique des saurischiens, qui place Aardonyx dans le clade des Sauropodiformes, sous celui des Anchisauria :

Découverte 

La découverte de l'espèce par le paléontologue australien Yates et son équipe a été publiée dans la série B des Proceedings of the Royal Society en . Le paléontologue britannique Paul Barrett, du musée d'histoire naturelle de Londres, qui a aidé aux fouilles qui ont abouti à la découverte dAardonyx, estime qu'elle .

L'extraction du fossile fut difficile en raison de l'incrustation d'hématite, un minerai de fer dur, autour des orteils du dinosaure.

Paléobiologie

Alimentation 
Le dinosaure est un herbivore qui, physiquement, pouvait cueillir, comme les prosauropodes, des feuilles et, comme les sauropodes, pouvait brouter en vrac. Cette façon de manger confirme également le fait qu'il soit un dinosaure intermédiaire entre les prosauropodes et les sauropodes.

Notes et références

Bibliographie

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Liens externes 
  Une nouvelle espèce de dinosaure sur le site du Figaro.
  Aardonyx celestae : New Dinosaur Species Discovered sur le site de l’Huffington Post.

Références taxinomiques 
 
 

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique inférieur
Dinosaure d'Afrique
Taxon fossile décrit en 2009